Ellen Garne (født 10. juni 1965 i Nibe) er en dansk forfatter.
Hun er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1998.

Bibliografi 
 DreamInducer (2006)

Eksterne henvisninger 
 Ellen Garnes hjemmeside 

Romanforfattere fra Danmark
Personer fra Nibe
Dansksprogede forfattere fra Danmark